Solo steht für:

 Solo (Computer), ein von der amerikanischen National Security Agency in den 1950er-Jahren eingesetzter Supercomputer
 Solo (Debitkarte), Debitkartensystem im Vereinigten Königreich
 Solo (Getränk), norwegische Getränkemarke
 Solo Kleinmotoren, deutscher Motorenhersteller
 Solo (Zündhölzer), tschechische Zündholzmarke
 ein Begehungsstil beim Klettern, siehe Begehungsstil #Solo

Musik:
 Solo (Musik), ein von einem einzelnen Interpreten vorgetragenes Musikstück oder ein einzeln vorgetragener Teil eines Musikstücks
 Solo (Album), Album des deutschen Pop-Sängers Peter Heppner

Filme:
 Originaltitel von Eine Stadt zittert vor Solo aus dem Jahr 1969
 Solo (1972), US-amerikanischer Kurzfilm von Mike Hoover aus dem Jahr 1972
 Solo (1980), russischer Kurzfilm aus dem Jahr 1980
 Solo (1996), US-amerikanischer Actionfilm aus dem Jahr 1996
 Solo: A Star Wars Story, US-amerikanischer Spielfilm aus dem Jahr 2018
 Solo (2014), spanisches Filmdrama aus dem Jahr 2014 

Kartenspiele:
 Deutsches Solo, vereinfachte Version des spanischen Kartenspiels L’Hombre
 Solo (Kartenspiel), Kartenspiel des Amigo-Spieleverlags
 Solo Whist, Variante des Kartenspiels Whist
 eine Ansage beim Doppelkopfspiel, siehe Doppelkopf #Solo

Solo ist der Familienname folgender Personen:
 Adrian Solo (* 1972), Schweizer Popmusiker, siehe Adrian Sieber (Musiker)
 Bobby Solo (* 1945), italienischer Schlagersänger
 Bruno Solo (* 1964), französischer Schauspieler
 Ed Solo, britischer DJ und Musikproduzent
 Hope Solo (* 1981), US-amerikanische Fußballtorhüterin
 Ksenia Solo (* 1987), kanadische Schauspielerin
 Mahir Solo (* 1988), bosnisch-herzegowinischer Basketballtrainer
 Mano Solo (1963–2010), französischer Sänger
 Markus Solo (* 1968), indonesischer Ordensgeistlicher
 Sandy Solo, deutscher Rapper

fiktive Figuren:
 Han Solo, siehe Figuren aus Star Wars #Han Solo
 Franco Solo, Held der gleichnamigen Heftromanserie

Solo ist der Name folgender geografischer Objekte:
 Solo (Fluss), Fluss auf Java, Indonesien
 Solo (Berg) (auch El Solo), Vulkan in den Anden

Orte:
 Solo, umgangssprachlich für Surakarta, indonesische Stadt
 Solo (Arkansas)
 Solo (Missouri)
 Solo (New Mexico)
 Solo (North Carolina)
 Solo (Tennessee)

Das Adjektiv solo steht für:
 allein lebend, siehe Alleinstehender

SolO steht als Abkürzung für:
 Solar Orbiter, eine Raumsonde der ESA

 Siehe auch:
 Solo-Nunatak, Nunatak im Viktorialand, Antarktika
 Solosolo (Upolu)

Abkürzung